Нючаяха:

Нючаяха (приток Ампуты)
Нючаяха (приток Ланкиёгана)
Нючаяха (приток Нюча-Пягунъяхи)